El nombre Renata Flores puede referirse a:
Renata Flores (actriz), actriz mexicana;
Renata Flores (cantante), cantante y rapera peruana.